Cytosphaera är ett släkte av svampar. Cytosphaera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cytosphaera